Trypiti kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Tripití, ort, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 
 Trypití (kulle i Grekland, Sydegeiska öarna), 
 Trypití (kulle i Grekland, Kreta), 

Robotskapade Greklandförgreningar